

Personnalités

Patronyme 

Eugène Loudun (1818-1898), écrivain, critique d'art et journaliste français.

Toponyme 

Loudun, commune de la Vienne.